Börger ist der Name folgender Orte:
 Börger, Gemeinde in Niedersachsen

Börger ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Børger (* 1939), dänischer Ringer
 Carl Börger (1846–1917), deutscher Orgelbauer 
 Christian Börger (1883–1955), deutscher Orgelbauer
 Egon Börger (* 1946), deutscher Logiker und Informatiker
 Erich Börger (1899–1975), deutscher Politiker (NSDAP)
 Natascha Börger (* 1981), deutsches Fotomodell und Schönheitskönigin
 Reinhard Börger (1913–1972), Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Roland Börger (* in Santiago de Chile), in Deutschland tätiger Organist und Hochschullehrer 
 Wilhelm Börger (1896–1962), deutscher NS-Politiker

Siehe auch:
 Borger